Jardim

Localidades

Jardins - região da zona oeste da cidade de São Paulo, no Sudeste do país
Jardins (Praça Administrativa de Praia Grande) - praça administrativa em Praia Grande, no Sudeste do país
Jardins (região de Uberlândia)- região da zona sul da cidade de Uberlândia, no Sudeste do país
Jardins (Aracaju)- bairro da zona sul de Aracaju, no Nordeste do país

Outros
Shopping Jardins

Desambiguação